Carley Mijović – cestista australiana
 Luna Zimić Mijović – attrice bosniaca, figlia di Vlastimir 
 Milivoje Mijović – cestista serbo
 Petar Mijović – allenatore di pallacanestro montenegrino
 Vlastimir Mijović giornalista bosniaco